

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Валерий Флакк и Марк Геренний; проконсул: Гай Сентий (в Македонии); преторы: Луций Валерий Флакк, Луций Корнелий Сулла, Луций Семпроний Азеллион (на Сицилии), Луций Сентий, Публий Корнелий Сципион Назика и Публий Рутилий Луп.
 10 июня, Тит Дидий отмечает триумф за победу над кельтиберами.
 12 июня, триумф Публия Лициния Красса за победу над лузитанами.

Азия 
 Царь Армении Тигран II вторгается в Каппадокию, царь Каппадокии Ариобарзан I бежит к римлянам.

Родились 
 93, ок. — Публий Клодий Пульхр (ум. 18 января 52 до н. э.), народный трибун 58 года до н. э., заклятый враг Марка Туллия Цицерона;
 93, ок. — Публий Коминий (ум. не позднее 47 до н. э.), всадник, обвинявший ок. 74 до н. э. квестория Гая Элия Пета Стайена и ок. 65 до н. э. — трибуниция Гая Корнелия.

См. также

Примечания